Mader se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leopold Mader
 U. Mader